Ali Zafar (nascut com Ali Mohammad Zafar, Lahore, Punjab, 18 de maig 1980) és un músic, compositor, cantant, escriptor de cançons, pintor i actor de cinema pakistanès.

Va començar la seva carrera amb la cançó «Jugnuon Es Bhar Li Aanchal» a la pel·lícula Shararat, dirigida per l'actriu pakistanesa i director Samina Peerzada però va fer un gran signe amb el seu primer single «Channo» del seu primer àlbum Huqa Pani que va vendre més de cinc milions de còpies a tot el món. L'àlbum va resultar ser un dels més grans èxits al Pakistan amb «Channo» i va encapçalar llistes.

Zafar va començar la seva carrera com a actor amb Bollywood pel·lícula Tere Bin Laden, que va tenir un èxit moderat en la taquilla, i pel qual va ser nominat per al Premi Debut Filmfare Best Male. El 2011, Zafar va aparèixer com convidat en Yash Raj Luv Ka The End i va rebre el seu segon èxit comercial amb la seva versió següent, la comèdia romàntica Mere Brother Ki Dulhan. Zafar va guanyar premi Stardust per Superstar of Tomorrow - masculí. Zafar va protagonitzar una sèrie de pel·lícules d'èxit comercial com Londres, París, Nova York (2012), Chashme Baddoor (2013) i el total Siyapaa (2014).

El 2012, Zafar va ser atorgat per Dadasaheb Phalke Premis de l'Acadèmia a l'Índia. El 2013, Zafar va ser votat com el "Home asiàtic més sexy del planeta", basat en una enquesta mundial realitzada pel setmanari britànic Eastern Eye.

Ali Zafar va néixer a Lahore, Punjab, Pakistan en una família Punjabi.

Els seus pares van ser Mohammad Zafarullah i Kanwal Ameen, tots dos professors de la Universitat de Panjab, Pakistan. Va estudiar a l'C.A.A. Escola Pública i Sistema Escolar Beaconhouse on va superar els seus exàmens de matriculació. Va completar la seva graduació de l'Escola de Govern de Lahore i el Col·legi Nacional d'Arts en Belles Arts. Zafar va fer el seu primer llibre d'historietes a l'edat de vuit anys. Al principi de la seva carrera, va treballar com a dibuixant a Pearl Continental Hotel a Lahore.

Carrera musical 
Ali Zafar va fer el seu debut com a músic amb l'àlbum Huqa Pani, llançat en Pakistan en 2003 i en tot el món en 2005. L'àlbum va ser un èxit instantani, venent més de 600.000 còpies a tot el món i guanyar diversos premis importants i nominacions. També ho va posar a la lliga dels artistes més populars que mai hagi sortit del Pakistan amb un ventilador massiu següent nivell local i internacional. Amb el temps va demostrar ser potser un dels cantants més versàtils en la generació moderna, amb un to de veu diferent i qualitats, especialment durant el seu folk i sufís lliuraments al "Coke Estudi (Pakistan)", on va sorprendre al seu públic amb interpretacions en viu de notes difícils amb molta facilitat i que van des de la seva forma de cantar pop i el folk de semiclàssic. Les seves noves cançons, és a dir, "Al·là Hu", "Yaar Dhadhi Ishq" (una coberta), "Nahin Ray Nahin" i "Daastan-i-Ishq", va guanyar els cors de milions a tot el món una vegada més i va rebre una nova era de les fans següents.

Zafar en l'estrena de Tere Bin Laden Va guanyar el premi a la categoria de "" en els Premis Lux Style el 2004 pel seu enorme àlbum d'èxit Huqa Pani i també el "Millor Artista Masculí" en els premis MTV 2008. A més de la popularitat de l'àlbum que es reflecteix en les botigues de música i per la crítica, que ha estat àmpliament afirmat que Himesh Reshammiya copiar un dels temes més coneguts de l'àlbum, "Rangeen", per la seva cançó "Dillagi Mein Jo".

Zafar va llançar el seu segon àlbum "Masty" a tot el país el novembre de 2006. Des de llavors, ha llançat quatre vídeos de l'àlbum, titulat "Masty", "Sajania", "Dekha" i "Aasmaan", que al seu torn es convertirien en un gran èxit i el públic li va encantar molt.

Ell va llançar el seu tercer vídeo del single "Dekha", del seu segon àlbum, que va ser el més car vídeo musical del Pakistan, amb un cost de més de deu milions de rupies. El video va ser rodat a Malàisia, produït pel Lux Company, i tenia l'actriu-models pakistanesos Reema Khan, Meera, i Amina Haq protagonitzada en ella. Zafar també va guanyar el premi "Icona de la Joventut" en els Premis Lux Style 2007, en Malàisia.

A més de ser un cantant, pintor, model i actor, Zafar també va produir i va dirigir el seu vídeo musical "Ek Pal" del seu primer àlbum Huqa Pani. La seva cançó "Dekha" del seu àlbum Masty era part de la banda sonora de la pel·lícula americana Wall Street: que va ser llançat el 24 de setembre de 2010 al quart artista pakistanès després de Nusrat Fateh Ali Khan, Cordes i Atif Aslam a haver-hi una cançó que apareix en una pel·lícula americana.

El 14 de febrer, Zafar va llançar el seu tercer àlbum, que era molt diferent dels seus treballs anteriors que consisteixen en Sufi interpretació semiclàssic del folk i versos sufís fusionades amb instruments moderns. També va incloure interpretacions d'estudi de Coca-Cola i de Mirza Ghalib ghazals. Aquesta vegada Zafar semblava més madur i reflexiu en el seu acostament a la música, que revela un costat més seriós de la seva personalitat i la música. Tracks com la cançó "Jhoom", "Jee Dhoondta Hai", "Koi Umeed" i "Jaane-i-Man" tenien una sensació intemporal a ells i li van guanyar el respecte i popularitat en el camp de l'escolta de música de debò.

Zafar també va esdevenir la primera de les classes que ha prestat els seus serveis com a actor, cantant, compositor, lletrista, escriptor, arranjador, programador, gravador per la seva recent pel·lícula de Londres, París, Nova York. Entre els temes més populars de l'àlbum són la cançó "Londres, París, Nova York", "VOH Dekhnay Mein", "Thehree Si Zindagee" i "Ting Rang". Ara Zafar està treballant en la música de la seva pròxima aventura total Siyappa, com el director musical. També a final de 2013, el seu quart àlbum és l'alliberament.

 Carrera d'actor 
La primera experiència d'Ali Zafar en l'actuació va ser en la sèrie de televisió pakistanesa abans d'esdevenir un dels cantants més populars d'aquesta generació en Pakistan. Va actuar en drames com Kanch Ke Parell, minisèries Kollege Jeans i etc. Després de convertir-se en una sensació de la música en Pakistan i més enllà, va rebre una oferta per al paper de Sarmad en Khuda Kay Liyeuna pel·lícula de Shoaib Mansoor llançat el 2007, que ell va acceptar, però no va ser capaç de signar causa d'algunes raons personals. A continuació, la funció es va realitzar per Fawad Afzal Khan.

Després d'uns anys d'aturada d'actuar al marge de els seus propis vídeos, Ali estableix un cop més un precedent en ser el primer pakistanès cantant que s'oferirà com un avantatge principal en solitari en la seva pel·lícula debut, a la seva primera Bollywood pel·lícula en concret Tere Bin Laden, dirigida per Abhishek Sharma que va ser un èxit tant de crítica com comercial. Tere Bin Laden va llançar el 16 de juliol de 2010 i va ser un gran èxit a l'Índia per a una pel·lícula de baix pressupost, però no se li va permetre ser alliberat al Pakistan per la junta de censura de cinema. 
Va ser nominat per als Premis IIFA, Screen Awards, Zee Cinema Awards i els Premis Filmfare de 2011 al Millor Debut Masculí categoria. També va ser el primer del Pakistan a ser cridat a Indian Film Festival a Austràlia març 2011 per la seva projecció de la pel·lícula.

Ali Zafar que va assumir les pel·lícules com una carrera seriosa després del seu debut al cinema s'ha demostrat a si mateix una vegada més amb la seva tercera pel·lícula (segon per una aparició especial en una altra pel·lícula de Bollywood) sota Yash Raj Films, bandera Mere Brother Ki Dulhan, dirigida i escrita per Ali Abbas Zafar i produïda per Aditya Chopra.

Mere Brother Ki Dulhan. Publicat el 9 de setembre, la pel·lícula va ser aclamada per la crítica tant i un èxit comercial com la seva primera pel·lícula. Rendiment d'Ali va ser especialment elogiat per la indústria. La pel·lícula també està protagonitzada per Imran Khan i Katrina Kaif. El 2012, Zafar va protagonitzar Londres, París, Nova York , que també va rebre una gran aclamació de la crítica, així com impressionants ingressos a l'estranger, però no va aconseguir un molt bon acompliment a la taquilla de l'Índia.
A més d'actuar com a protagonista masculí en el cinema, també està molt involucrada en la música de les pel·lícules que protagonitza.

El 2012, va rebre Dadasaheb Phalke premis de l'Acadèmia, en una cerimònia que va tenir lloc a l'Índia, com Millor Nou Talent-Mascle i també va aconseguir la superestrella del matí en els Premis de Stardust per la seva actuació en Mere Brother Ki Dulhan.
La seva cinquena pel·lícula va ser Chashme Baddoor (2013), una pel·lícula romàntica adulta-comèdia dirigida per David Dhawan, que va ser declarat un èxit súper taquilla, afegint un altre èxit comercial a filmografia de Zafar.

Ali: En 2014, Ali protagonitzarà en diverses pel·lícules, sent el primer total Siyappa, una comèdia romàntica, que s'espera que l'alliberament el 7 de març de 2014. Ell es troba filmant per altres pel·lícules també, com Kill Dil i un cameo en Tere Bin Laden 2 (la seqüela de Tere Bin Laden ).

 Vida personal 
Zafar va casar amb la seva promesa de molt temps Ayesha Fazli en una cerimònia de casament islàmica el 28 de juliol de 2009 a Lahore, Pakistan. El 6 de març de 2010, va esdevenir pare d'un nen, a qui va cridar Azaan Zafar.

 Representacions 
Zafar realitza en el piano als Premis Lux estil.
Zafar puja a l'escenari juntament amb Humaima Malick en una actuació memorable i emocionant. Ell també ret homenatge a la gran llegenda del Pakistan Mehdi Hassan. Escolta major Ghazal 'Mujhe Tum Nazar Say' de Mehdi Hassan en la veu melodiosa d'Ali Zafar. Zafar va realitzar al bombatxos Femina Miss Índia 2012 concurs celebrat a Bhavans terra en Mumbai el 30 de març de 2012.

Zafar també es va realitzar en la tercera Premis Gima 2012. Zafar també realitzat a la Policia Mostra esdeveniments, concerts i també una actuació en Temptations Reloaded concert amb Shahrukh Khan, Katrina Kaif i Preity Zintain Muscat el 2013.

Zafar va entretenir a l'audiència en el segon dia de Lifestyle Expo Pakistan aquí quan va ballar a Bollywood números, i va aparèixer a l'escenari amb un dhol en el seu hands. He va caminar la rampa en el primer Lifestyle Expo Pakistan per a la marca de dissenyador ChenOne, i vi amb 01:00 dhol afegir espurna a l'empresa show. A entre els pakistanesos i els governs de l'Índia, Pakistan Lifestyle Expo és un esdeveniment de quatre dies on 100 pakistanesos de la moda i estil de vida marques exhibeixen els seus col·leccions en Pragati Maidan aquí.
El 2013, Zafar va ser convidat a 2013 Festival de Cinema de Cannes celebrat a Cannes, França.

Filmografia

Cançons per pel·lícules

Bollywood

Referències

Enllaços externs 

 

Persones de Lahore
Cantautors asiàtics
Cantants asiàtics
Alumnes del Government College University